Diese Liste ist eine Übersicht an Fußballvereinen in Südkorea mit dem Stand vom Februar 2018.

Herren 
Zwischen  der K League 1 und der K League 2 gibt es einen direkten Abstiegs- /Aufstiegsplatz, sowie einen Relegationsplatz. In der Korea National League gibt es keinen Aufstiegs- oder Abstiegsplatz. Die Korea National League unterhält einen eigenen Ligapokal, den Korea-National-League-Pokal. Die K3 League Advance und die K3 League Basic unterhalten zwei direkte Abstiegs- und Aufstiegsplätze, sowie einen Relegationsplatz.

K League 1 Vereine (12 Mannschaften)

K League 2 Vereine (10 Mannschaften)

Korea National League Vereine (8 Mannschaften)

K3 League Advance Vereine (12 Mannschaften)

K3 League Basic Vereine (11 Mannschaften)

Frauen 
Die WK-League ist die Frauenfußball-Liga Südkoreas. Sie unterhält eine Liga mit acht Mannschaften. Die WK-League organisiert jedes Jahr den WKL-Pokal, an dem auch Amateurmannschaften teilnehmen dürfen.

WK-League Vereine (8 Mannschaften) 

 
Sudkorea